est un mot anglais signifiant « civile ». Il peut faire référence à :

Album 

 , album de  sorti le  ;

 , album d' sorti le  ;
 , album de  sorti le  ;
 , album de Gentle Giant sorti le  ;
 , album de Wye Oak sorti le .